Joseph Williams (1800–1834) – brytyjski kompozytor
 Joseph Williams (ur. 1897) – brytyjski lekkoatleta, olimpijczyk
 Joseph Williams (ur. 1960) – amerykański wokalista
 Joseph Williams (ur. 1974) – amerykański duchowny katolicki

Zobacz też 
 John Joseph Williams